A 2001-es női sakkvilágbajnokság 2001. november 25.–december 14. között Moszkvában, a Kreml Kongresszusi Palotájában került megrendezésre. A versenyt az előző évihez hasonlóan, immár második alkalommal kieséses (knock out) rendszerben bonyolították le, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett volna vennie címe megvédéséhez. A világbajnok kínai Hszie Csün azonban időközben visszavonult az aktív versenyzéstől, így az ugyancsak kínai Csu Csen személyében új világbajnok avatására került sor, miután a döntőben 5–3 arányban legyőzte az orosz Alekszandra Kosztyenyukot.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.

A versenytől a legjobbak közül távolmaradt Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki az abszolút világranglistán ekkor a 19. helyet foglalta el, és a férfiak közötti világbajnoki versenysorozatban indult. A hiányzók között volt az aktív versenyzéstől időközben visszavonult világbajnok Hszie Csün (2.), a kínai Vang Lej (4.), a svéd Pia Cramling (6.), az indiai Kónéru Hanpi (13.), a kínai Csin Kan-jing (15.), Polgár Zsófia (16.) és a litván Viktorija Čmilytė, aki a 20. helyet foglalta el a világranglistán.

A versenyen Magyarország képviseletében nem vett részt versenyző. A vietnami-magyar kettős állampolgárságú Hoang Thanh Trang a 2001. évi manilai zónaverseny (ázsiai zóna) megnyerésével kvalifikálta magát, ezért vietnami színekben játszott. Ő 16. kiemeltként vett részt a versenyen, ahol a második fordulóig jutott, ekkor azonban kikapott a döntőig menetelő Alekszandra Kosztyenyuktól.

A verseny rajtlistája 
A rajtlista sorrendje a 2001. októberi  Élő-pontszám alapján lett meghatározva.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE mester.

 , 2547, IM
 , 2513, GM
 , 2498, WGM
 , 2497, GM
 , 2497, IM
 , 2497, WGM
 , 2486, WGM
 , 2485, WGM
 , 2473, IM
 , 2462, IM
 , 2457, IM
 , 2455, IM
 , 2452, WGM
 , 2444, IM
 , 2443, IM
 , 2439, IM
 , 2437, IM
 , 2435, WGM
 , 2425, IM
 , 2419, WGM
 , 2411, WGM
 , 2409, WGM
 , 2409, WIM
 , 2405, IM
 , 2405, WGM
 , 2399, WGM
 , 2398, IM
 , 2395, WGM
 , 2392, WGM
 , 2387, IM
 , 2387, WGM
 , 2382, WGM

 , 2382, WGM
 , 2378, WIM
 , 2375, WGM
 , 2373, WGM
 , 2371, WGM
 , 2358, WGM
 , 2349, GM
 , 2341 WFM
 , 2336, WGM
 , 2336, WIM
 , 2326, WGM
 , 2320, WGM
 , 2301
 , 2299
 , 2295
 , 2280
 , 2275
 , 2271, WGM
 , 2262, WIM
 , 2234, WGM
 , 2213, WIM
 , 2182, WFM
 , 2172, WIM
 , 2103, WIM
 , 2079, WIM
 , 2077
 , 2071
 , WGM

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A verseny lefolyása

A világbajnoki döntő 
A döntő megalkuvás nélküli küzdelmet hozott, melynek során egyetlen döntetlen sem született. A hatodik játszmáig fej-fej mellett haladtak, ekkor azonban Csu Csen egymás után két játszmát nyert, és az 5–3 arányú győzelemmel megszerezte a világbajnoki címet.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnokság döntője (2001)
|-
!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Pont
|-
| align=left | Csu Csen||||2497
| style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 5
|-
| align=left | Alekszandra Kosztyenyuk||||2455
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 3 
|}

A világbajnokság játszmái 
A 2001. évi női sakkvilágbajnokság 183 játszmája

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 2001-02 FIDE Knockout Matches 
Campeonato Mundo femenino Moscú 2001 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság